Fables & Dreams () — второй полноформатный альбом швейцарской симфоник-метал-группы Lunatica. Выпущен 18 октября 2004 года.

Список композиций

Участники записи 
 Andrea Datwyler — вокал
 Sandro D’Incau — гитара
 Andre Leuenberger — гитара
 Olaf Retmeyer — бас-гитара
 Alex Seibert — клавишные
 Ermes Di Prisco — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 

Альбомы Lunatica
Альбомы Frontiers Records